Through Fire and Water – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Through Fire and Water – film del 1923 diretto da Thomas Bentley
 Through Fire and Water – film diretto da Michael T. Miller e Maura Ugarte